O nome Douglas foi usado para nomear cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:
 Furacão Douglas (1984) - furacão de categoria 4 a oeste da costa pacífica do México. Trouxe fortes chuvas para Maui, Havaí já como um sistema bastante enfraquecido.
 Tempestade tropical Douglas (1990) - trouxe chuvas torrenciais para as áreas perto de Manzanillo, México.
 Furacão Douglas (1996) - furacão de categoria 4, sendo o furacão Cesar enquanto estava no Atlântico. Causou 67 fatalidades e 39 milhões de dólares enquanto cruzava a América Central.
 Furacão Douglas (2002) - furacão de categoria 2 a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Tempestade tropical Douglas (2008) - tempestade tropical a sudoeste da costa do México. Sem danos.

Desambiguação